SAD steht als Abkürzung für:
 Schmerz-Angst-Depression
 Schulamtsdirektor
 Schweizerischer Aufklärungsdienst, siehe Heer und Haus
 Seasonal Affective Disorder, siehe Winterdepression
 Security Association Database, Datenbank zur Verwaltung von sicherer Kommunikation mit IPsec, siehe IPsec #Verbindungsaufbau
 Sharpless Asymmetrische Dihydroxylierung, Namensreaktion der Organischen Chemie, siehe Asymmetrische Dihydroxylierung
 Shiromani Akali Dal, politische Partei der Sikhs in Indien
 Sinti Allianz Deutschland
 Slovenská autobusová doprava, ehemalige Staatsunternehmen und heute gemeinsame Marke verschiedener Busgesellschaften in der Slowakei
 Small airway disease, siehe Chronische obstruktive Lungenerkrankung
 Special Activities Division, paramilitärische Spezialeinheit der CIA
 Staatlicher Arbeitsdienst, Organisation in Österreich ab 1936, siehe Freiwilliger Arbeitsdienst #Organisation in Österreich
 Südtiroler Automobildienst, siehe SAD Nahverkehr
 Summe der absoluten Differenzen in der Bildverarbeitung

SAD als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Schwandorf

sad steht als Abkürzung für:
 Sandawe (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Sandawe in Tansania

Sad bzw. Sād steht für:
 Sad (Musiker) (auch SAD; * 1977), Schweizer Musikproduzent
 Sād, 14. Buchstabe des arabischen Alphabets
 Sad (Sure), 38. Sure des Korans
 Sad (Einheit), altes nordafrikanisches Volumenmaß

Saʿd ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Saʿd ibn Abī Waqqās (595–664), Wegbegleiter des Propheten Mohammed
 Saʿd ibn Muʿādh, Anführer des Stammes Banū Aus
 Saʿd ibn ʿUbāda († 636), Anführer des arabischen Stammes der Banū Chazradsch
 Ahmad Saʿd (1945–2010), israelisch-arabischer Journalist und Politiker

Sad (ukrainisch Сад) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:
 Sad (Sumy), Selyschtsche im Rajon Sumy, Oblast Sumy
 Sad (Synelnykowe), Siedlung städtischen Typs im Rajon Synelnykowe, Oblast Dnipropetrowsk

Abkürzung